Okręty US Navy o nazwie USS "Abarenda":
Pierwszy "Abarenda" (AC-13) był statkiem zaopatrzeniowym (ang. collier), który służył podczas I wojny światowej.
Drugi "Abarenda" (IX-131) był statkiem zaopatrzeniowym (ang. storage tanker), który służył podczas II wojny światowej.
Abarenda